Con el término Semíramis podemos referirnos a:

Astronomía
  Semíramis, asteroide descubierto en 1906 con un diámetro de 54 km.

Barcos
 Semiramis, barco que en 1954 repatrió desde la URSS a los prisioneros supervivientes de la División Azul española que habían combatido junto a las tropas alemanas en la II Guerra Mundial.

Botánica
Semíramis, (coreopsis tinctoria) planta anual de la familia de las compuestas.

Cine
Yo, Semíramis, película de 1960 dirigida por Primo Zeglio.

Danza
  Semíramis , ballet (H85) de Arthur Honegger sobre un drama de Paul Valéry.

Literatura
 La gran Semíramis, tragedia de Cristóbal de Virués.
 Semíramis, (1750) tragedia de Voltaire.
 Sémiramis, (1934) drama de Paul Valéry.
 Semíramis, (1965) novela de Alejandro Núñez Alonso.

Personajes históricos
 Semíramis, reina legendaria de Asiria.

Personajes de ficción
 Semíramis, nombre de un personaje de la obra teatral Las sillas de Eugene Ionesco.

Ópera
 La muerte de Semíramis, ópera de Giovanni Battista Borghi con libreto de Antonio Simeone Sografi.
 La muerte de Semíramis, ópera de Friedrich Heinrich Himmel con libreto de Pietro Giovannini.
 La muerte de Semíramis, ópera de Sebastiano Nasolini con libreto de Antonio Simeone Sografi.
 La muerte de Semíramis, ópera de Marcos Antonio Portugal con libreto de Giuseppe Caravita.
 La nueva Semíramis, ópera de Vincenc Tomas Vaclav Tucek con libreto de Joachim Perinet.
 Semíramis, ópera de Giuseppe Antonio Vincenzo Aldrovandini con libreto de  Francesco Maria Paglia.
 Semíramis, ópera de Antonio Cesti con libreto de Giovanni Andrea Moniglia.
 Semíramis, ópera de Giovanni Bononcini con libreto de Matteo Noris.
 Semíramis, ópera de André Cardinal Destouches con libreto de Pierre Charles Roy.
 Semíramis, ópera de Antonio Draghi con libreto de autor desconocido.
 Semíramis, ópera de Johann Wolfgang Franck con libreto de autor desconocido.
 Semíramis, ópera de Giovanni Battista Lampugnani con libreto de Mariano Nicolini.
 Semíramis, ópera de Nicolaus Adam Strungk con libreto de autor desconocido.
 Semíramis, ópera de Marco Antonio Ziani con libreto de autor desconocido.

 Semíramis, ópera con libreto de Francesco Silvani, puesto en música por los siguientes compositores:
Semíramis reconocida o El falso Nino (Araja).
Semíramis (Pollarolo).
Semíramis (Vivaldi).
Semíramis, ópera con libreto de Ferdinando Moretti, puesto en música por los siguientes compositores:
Semíramis (Mortellari).
Semíramis (Prati).
 Semíramis, ópera con libreto de Voltaire, puesto en música por los siguientes compositores:
Semíramis (Agricola).
Semíramis (Graun).
Semíramis (Mozart).
Semíramis (Rossini).
Semíramis o La venganza de Nino (Bianchi).
Semíramis o La venganza de Nino (Prati).

 Semíramis en Ascalón, ópera de Antonio Caldara con libreto de Apostolo Zeno.
 Semíramis en la India, ópera de Francesco Sacrati con libreto de Maiolino Bisaccioni.

 Semíramis reconocida, ópera con libreto de Metastasio, puesto en música por los siguientes compositores:
Semíramis reconocida (Bertoni).
Semíramis reconocida (Brusa).
Semíramis reconocida (Feo).
Semíramis reconocida (Galuppi).
Semíramis reconocida (Giacomelli).
Semíramis reconocida (Gluck).
Semíramis reconocida (Guglielmi).
Semíramis reconocida (Händel).
Semíramis reconocida (Hasse).
Semíramis reconocida (Jommelli).
Semíramis reconocida (Lampugnani).
Semíramis reconocida (Majo).
Semíramis reconocida (Meyerbeer).
Semíramis reconocida (Pérez).
Semíramis reconocida (Porpora).
Semíramis reconocida (Sarti).
Semíramis reconocida (Scarlatti).
Semíramis reconocida (Traetta).
Semíramis reconocida (Vinci).
o bien, a algún otro compositor del Anexo:Óperas tituladas "Semíramis reconocida".

 Semíramis y Arsace, ópera de Francesco Gnecco con libreto de Gaetano Rossi.
 Semíramis y Nino, ópera de Georg Caspar Schürmann con libreto de autor desconocido.

Música Pop
 Semíramis, grupo musical italiano de música rock.